* Коваленко Леонід Антонович (1907—1985, Кам'янець-Подільський) — український історик, доктор історичних наук (1965), професор (1966).
 Коваленко Леонід Вікторович ( 1946) — український дизайнер, живописець.
 Коваленко Леонід Миколайович (1922—1983) — український літературознавець, критик, кандидат філологічних наук (1954).
 Коваленко Леонід Никифорович (Горлач;  1941) — український поет. Лауреат Шевченківської премії 2013 року.